Waterbury è il nome di diversi centri degli Stati Uniti d'America:
Waterbury – città del Connecticut
Waterbury – città della Florida
Waterbury – città del Maryland
Waterbury – città del Nebraska
Waterbury – città del Vermont
Waterbury – città del Wisconsin
Waterbury Mill – città dell'Oregon